Un trauma (du grec τραυμα = ) est une blessure physique ou psychique infligée à l'organisme, ou à la lésion locale qui en résulte. Le  renvoie quant à lui aux conséquences locales ou générales du trauma.

Psychologie et médecine 
 Traumatisme physique
 Traumatisme psychique
 Traumatisme crânien
 Traumatisme du cartilage de croissance
 Traumatisme médullaire
 Traumatisme oculaire
 Traumatisme rachidien

Télévision 
 Trauma, série télévisée américaine diffusée sur NBC entre 2009 et 2010
 Trauma, série télévisée québécoise diffusée à la Télévision de Radio-Canada entre 2010 et 2014
 Trauma, mini-série télévisée britannique créée par Mike Bartlett (2018)

Cinéma 
 Trauma, film américain réalisé par Robert M. Young en 1962 ;
 Trauma (Burnt Offerings), film italo-américain réalisé par Dan Curtis en 1976 ;
 Trauma (Violación fatal), film espagnol réalisé par León Klimovsky en 1978 ;
 Trauma, film allemand réalisé par Gabi Kubach en 1983 ;
 Trauma, téléfilm britannique réalisé par Betsan Morris Evans en 1991 ;
 Trauma, film italo-américain réalisé par Dario Argento en 1993 ;
 Trauma, film britannique réalisé par Marc Evans en 2004 ;
 Trauma, film chilien réalisé par Lucio A. Rojas en 2017.

Musique

Groupes 
 Trauma, groupe de heavy metal américain
 Trauma, groupe de death metal polonais

Albums 
 Trauma, album de DJ Quik, sorti le 
 Trauma, album de Cœur de pirate, sorti le

Chansons 
 Trauma, chanson de l'album Autumn in Hiroshima du groupe allemand Tangerine Dream

Autres 
 Trauma Studios, société américaine ayant produit des jeux vidéo avant de se faire racheter par Digital Illusions Inc
 Trauma, personnage de fiction, super-héros, de l'Univers Marvel
 Trauma, marque de skateboard française
 Trauma, jeu de rôle
 Trauma, jeu vidéo indépendant de type pointer-et-cliquer, sorti le , développé en Flash, et édité par Krystian Majewski

Homonymie de titre